Charles Bradley puede referirse a:
 Charles Bradley (1948-2017), cantante estadounidense.
 Charles Bradley (1959), baloncestista estadounidense.
 Charles Bradley (1963), baloncestista estadounidense.
 Charles Bradley Huff (1979), ciclista estadounidense.